Charles Gordon-Lennox (5. książę Richmond) (1791-1860) – brytyjski arystokrata, polityk i wojskowy
 Charles Gordon-Lennox (6. książę Richmond) (1818-1903) –  brytyjski arystokrata i polityk
 Charles Gordon-Lennox (7. książę Richmond) (1845-1928) – brytyjski arystokrata i polityk
 Charles Gordon-Lennox (8. książę Richmond) (1870-1935) – brytyjski arystokrata
 Charles Gordon-Lennox (10. książę Richmond) (1929-2017) – brytyjski arystokrata

Zobacz też